Golfový turnaj žen se na Letních olympijských hrách 2020 konal od 4. do 7. srpna 2021 v Kasumigaseki Country Club v Tokiu. Turnaje se zúčastnilo 60 golfistek z 35 zemí. Zlato získala americká golfistka Nelly Kordová s finálovým skóre 17 ran pod par.

Formát turnaje 
Formát golfového turnaje byl stejný jako na předchozí olympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016. Hráčky v průběhu čtyř dní absolvovaly čtyři kola her na rány. Každý den hráčky odehrály jedno kolo. Vítězkou se stala hráčka s nejnižším skóre po všech odehraných 72 jamkách. V případě rovnosti skóre hráček na medailových pozicích následoval rozstřel na jedné jamce.

Celkové pořadí

Reference 

ženy